Right Thoughts, Right Words, Right Action — четвёртый студийный альбом шотландской рок-группы Franz Ferdinand, издан 26 августа 2013 года на лейбле «Domino Records».

Альбом был записан в студии Алекса Капраноса «Black Pudding» (Шотландия) и в «Sausage Studios» (Лондон) Ника МакКарти.

Название альбома — аллюзия на Восьмеричный Путь в буддизме.

Список композиций

Синглы 
 «Right Action» (27 августа 2013)
 «Love Illumination» (27 августа 2013)
 «Bullet» (18 ноября 2013)
 «Fresh Strawberries» (7 апреля 2014)

Чарты

Участники записи 
 Алекс Капранос — вокал, гитара, клавишные;
 Ник Маккарти — электронная гитара, клавишные, бэк-вокал;
 Боб Харди — бас-гитара;
 Пол Томсон — ударные.

Примечания

Ссылки 
 Список песен и осмотр альбома на dominorecordco.com

Альбомы Franz Ferdinand
Альбомы Domino Records